Tiete kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tietê (vattendrag i Brasilien), São Paulo, 
 Tietê (ort), São Paulo, 
 Tietê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar